Hollywood Heights (Dallas), een buurt in Oost-Dallas, Texas
Hollywood Heights (Los Angeles), een buurt in Los Angeles, Californië
Hollywood Heights (televisieserie), een televisiedrama uit 2012